Сандра Чеккіні і Лаура Гарроне виграли титул, перемігши у фіналі пару Генрієта Надьова і Denisa Szabová з рахунком 5–7, 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Карін Кшвендт /  Рене Сімпсон (1-ше коло)
 Александра Фусаї /  Радка Зрубакова (півфінал)
 Радка Бобкова /  Петра Лангрова (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Cup 1020001281 by Heros 1995 Doubles draw

1995, парний розряд
Warsaw Cup by Heros, парний розряд